Первая лига 1973/1974 () — 40-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 25 августа 1973 года и закончился 7 августа 1974 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1973/1974 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1973/1974 на rsssf.com 

1973/1974
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1973 году
Спорт в Польше в 1974 году